Lollo kan syfta på:

 Lollo – ett smeknamn för Louise
 Lollo (roman) – en roman av Linna Johansson från 2015
 Kap Lollo – en udde på nordöstra Bouvetön (Norge) i södra Atlanten
 Lollo (tidning) – en finsk herrtidning

Personer
 Lollo Andreini (1961–), en före detta svensk handbollsspelare
 Lollo Asplund (1950–), en svensk musiker och journalist